Антони Лазаркевич, известный как Антони Комаса-Лазаркевич (; , ) — польский кинокомпозитор и актёр. Член Польской киноакадемии.

Биография 
Сын режиссёров и сценаристов Петра и Магдалены Лазаркевичей. Племянник кинорежиссёра Агнешки Холлан. В 1994—1998 обучался в музыкальном училище в Варшаве. Затем, до 2003 года — Музыкальной академии в Кракове.

Пишет музыку для кинофильмов и театральных спектаклей. Несколько раз номинировался на присуждение польской кинонаграды «Орлы».

В 2008 году награждён премией European Film Music Trophy for Young Talent за музыку к фильму «Winterreise», в том же году отмечен музыкальной премией телевидения Германии German Television Music Award за музыку к фильму «Die zweite Frau».

Среди прочих композиций, написал музыку к польско-немецко-канадской драме «Во мраке» своей тётки, режиссёра Агнешки Холланд (2011).

В 2014 году награждён премией «Чешский лев» за музыку к фильму Агнешки Холланд «Горящая кровь» («Gorejący Krzew»), тогда же приз чешский кинокритиков за «Горящую кровь».

Избранная фильмография 
 1999: На краю света
 2002: Julies Reise
 2006: Winterreise
 2007: Our Street
 2008: Die zweite Frau
 2011: Во мраке
 2014: Das Ende der Geduld
 2014: Город 44

Примечания

Ссылки 
 
 Offizielle Internetpräsenz

Композиторы Польши XXI века
Композиторы Польши
Кинокомпозиторы XXI века
Кинокомпозиторы Польши
Выпускники музыкальных училищ
Выпускники Краковской музыкальной академии
Члены Польской киноакадемии